Das Seat Open 2001 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Luxemburg (Stadt). Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 20. bis 28. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001